Albin Valabrègue (1853-1937), auteur dramatique français ;
 André Valabrègue (1903-1988), homme politique français ;
 Antony Valabrègue (1844-1900), poète et critique d'art français ;
 Frédéric Valabrègue (1952-  ), écrivain français ;
 Mardochée Valabrègue (1852-1934), militaire français.

Autres
 Prix Antony-Valabrègue, prix littéraire français.